

Localidades 
Bairros no Brasil
 Gamboa (Cabo Frio)
 Gamboa (Rio de Janeiro)
Outros localidades
 Gamboa, uma bairro da Praia, Cabo Verde
 Gamboa (Panamá)
Gamboa (Cairu), localidade na Ilha de Tinharé
Outros
 Praia da Gamboa, uma praia da estado de Santa Catarina na Brasil
 Aeroporto de Gamboa, Chile
 Gamboa, uma telenovela peruano

Desambiguação